



Toponyme 
 Rivière-aux-Rats (hameau), hameaux de la ville de l'Agglomération de La Tuque au Québec.
 Zec de la Rivière-aux-Rats, une zone d'exploitation contrôlée (zec) située dans le territoire non organisé de Rivière-Mistassini, dans la MRC Maria-Chapdelaine, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.

Hydronymes 
Manitoba
 Rivière aux Rats, affluent de la rivière Rouge, au Manitoba.

Québec

 Rivière aux Rats, affluent de la rivière Saint-Maurice, située dans La Tuque, en Mauricie.
 Rivière aux Rats, affluent de la rivière Mistassini, située Dolbeau-Mistassini (Ville), MRC Maria-Chapdelaine, Lac-Saint-Jean, au Québec.
 Rivière aux Rats, affluent de la rivière Saguenay, Saguenay (ville) (secteur Chicoutimi), au Saguenay.
 Rivière aux Rats, Lac-Édouard (municipalité), Agglomération de La Tuque, Mauricie.
 Rivière aux Rats (île d'Anticosti), L'Île-d'Anticosti (municipalité), MRC Minganie, Côte-Nord.
 Rivière aux Rats (ruisseau), Saguenay (ville) (secteur Chicoutimi), MRC Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean.
 Rivière aux Rats Musqués, Sept-Îles (ville), MRC Sept-Rivières, Côte-Nord.
 Petite rivière aux Rats (La Tuque), un affluent de Rivière aux Rats (Mauricie), située dans La Tuque, en Mauricie.
 Petite rivière aux Rats (rivière aux Rats), affluent de la rivière aux Rats, Rivière-Mistassini (Territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean.